Silverton est le nom de plusieurs localités :

Aux États-Unis 
 Silverton au Colorado
 District historique de Silverton
 Silverton dans l'Ohio
 Silverton en Oregon
 Silverton au Texas

En Australie 
 Silverton en Nouvelle-Galles du Sud

Au Royaume-Uni 
 Silverton un village du comté de Devon

En Afrique du Sud 
 Silverton, un quartier de la ville de Pretoria

Homonymie de toponyme